Peter Drost (zwemmer) 
Peter Drost (schaker) 
Peter Drost (acteur)